Усть-Козлуха — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Административный центр Усть-Козлухинского сельсовета.

История 
Основано в 1776 г. В 1928 г. состояло из 376 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Усть-Козлухинского сельсовета Покровского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района